Руссо, Джон (род. 1939) — американский писатель и кинематографист.
 Руссо, Джон (1933—2017) — американский политик, член и президент сената штата Нью-Джерси.